Un ange gardien est un ange protecteur que chaque personne reçoit à la conception.

Toponymes

 L'Ange-Gardien, municipalité canadienne du Québec dans Les Collines-de-l'Outaouais ;
 L'Ange-Gardien, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans La Côte-de-Beaupré ;
 L'Ange-Gardien, un hameau situé dans le canton de Champlain, en Ontario
Ne pas confondre avec Ange-Gardien, municipalité canadienne du Québec dans la MRC de Rouville. Cette dernière municipalité ne comprend pas l'article « L ».

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme